Onciu:
 Toponime
 Onciu, o localitate în județul Galați, Moldova, România
 Nume de familie
 Emilian Onciu (1957, Cărășeu (), Satu Mare  2008, Satu Mare), un cântăreț român de muzică folk

Vezi și 
 Dimitrie Onciul

Toponime românești
Nume de familie românești